Miejscowości w USA:
 Ione – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Amador
 Ione – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Morrow
 Ione – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pend Oreille